Curi Fortunatià (en llatí Curius Fortunatianus) va ser un historiador romà que va escriure una obra sobre els regnats de Màxim i Balbí, mencionat per Juli Capitolí que va usar la seva obra a la Història Augusta.

Aquest Curi no s'ha de confondre amb un altre Curi Fortunatià (o Quiri Fortunatià) un advocat i jurista romà que va florir cap a mitjans del , poc temps abans de Cassiodor, que el cita, i diu que va publicar un manual de retòrica molt conegut en el seu temps, ni amb Fortunatià d'Aquileia, un bisbe cristià autor d'uns comentaris a l'Evangeli mencionat per Jeroni d'Estridó.

Referències 

Historiadors romans